Nazionale di pallanuoto femminile della Jugoslavia
 Nazionale di pallanuoto maschile della Jugoslavia